Die Abkürzung CEPS steht für:
 Circular Electron Positron Collider – ein geplantes Teilchenbeschleuniger-Projekt in China
 eine Spezifikation für elektronische Geldbörsen, siehe Common Electronic Purse Specifications
 den Think Tank Centre for European Policy Studies
 das Centre d’Etudes de Populations, de Pauvreté et Politiques Socio-Economiques (CEPS/INSTEAD)
 das Center for Philanthropy Studies der Universität Basel
 das mitteleuropäische Treibstoff-Pipelinenetz der NATO, siehe Central Europe Pipeline System
 ein proprietäres Computersystem bzw. damit erzeugte Druckdaten, siehe Color Electronic Prepress System
 einen tschechischen Stromnetzbetreiber (ČEPS)
 Chinese Electronic Periodical Services
 die Confederation of European Spirits Producers, Vorläufer der European Spirits Organisation

CEPS